Министерство контроля КНР (), — ведомство Китайской Народной республики, отвечающее за эффективность и прозрачность действий правительства и борьбу с коррупцией чиновников.

История 
Министерство контроля было создано в качестве Народной Контрольной Комиссии в октябре 1949 года, сразу после создания КНР, и переименовано в министерство в сентябре 1954 года. Это министерство было упразднено в апреле 1959 года и восстановлено в июле 1987 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Вслед за этим были созданы надзорные органы на провинциальном и местном уровнях. 9 мая 1997 года Министерство контроля было официально назначено ведомством, ответственным за исполнение Закона КНР по надзору за государственными учреждениями.
В 2007—2013 годах пост министра контроля занимала Ма Вэнь, с марта 2013 года его занимает Хуань Шусян.

Перечень министров контроля КНР 
 Тань Пиншань (谭平山): октябрь 1949 — сентябрь 1954 (Председатель Контрольной комиссии)
 Цянь Ин (钱瑛): сентябрь 1954 — апрель 1959;
 С 1959 по 1987 должность была упразднена
 Вэй Цзяньсин (尉建行): 1987 — апрель 1993;
 Цао Цинцзэ (曹庆泽): апрель 1993 — март 1998;
 Хэ Юн (何勇): март 1998 — март 2003;
 Ли Чжилун (李至伦): март 2003—2007;
 Ма Вэнь (жен.)(马馼): август 2007 — март 2013;
 Хуань Шусян (): март 2013 — настоящее время.

См. также 
 Министерства КНР
 Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины
 Коррупция в КНР

Примечания 

КНР
Министерства Китайской Народной Республики
Организации по борьбе с коррупцией